Franzosenkreuz steht für
Franzosenkreuz am Hochschwab, Steiermark
Franzosenkreuz am Lärchegg, Steiermark
Franzosenkreuz Langenzersdorfer Straße, Wien
Franzosenkreuz (Oberkammlach), Landkreis Unterallgäu